Andrew Archer (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|1999-2000 || Generals d'Oshawa || LHO ||47 ||0 ||1 ||1 ||24 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2000-2001 || Generals d'Oshawa || LHO ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001||Storm de Guelph || LHO ||50 ||0 ||2 ||2 ||59 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2001-2002 || Storm de Guelph || LHO ||58 ||3 ||10 ||13 ||76 ||9 ||0 ||2 ||2 ||16
|-
|2002-2003 || Storm de Guelph || LHO ||65 ||2 ||16 ||18 ||138 ||11 ||2 ||2 ||4 ||18
|-
|2003-2004 || Cottonmouths de Columbus || ECHL ||6 ||0 ||1 ||1 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||30 ||0 ||1 ||1 ||23 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||68 ||1 ||10 ||11 ||112 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||42 ||0 ||3 ||3 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||16 ||0 ||1 ||1 ||24 ||19 ||0 ||3 ||3 ||21
|-
|2007-2008 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||64 ||1 ||10 ||11 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || IceHogs de Rockford || LAH ||36 ||2 ||6 ||8 ||92 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Hockey Club Alleghe || Série A ||27 ||5 ||9 ||14 ||78 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4

Références 

Naissance en mai 1983
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Cottonmouths de Columbus
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du HC Alleghe
Défenseur de hockey sur glace